Amerikai Egyesült Államok
 Burley (Idaho)
 Burley (Washington)

 Egyesült Királyság
 Burley (Hampshire), Anglia
 Burley (Leeds), Anglia
 Burley (Rutland), Anglia

Nevek
 Burley, családnév
 Burley, keresztnév